Куракинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Куракинское сельское поселение — входит в Параньгинский район Марий Эл;
 Куракинское сельское поселение — входит в Ардатовский район Мордовии;
 Куракинское сельское поселение — входит в Сердобский район Пензенской области.